Pánská jízda je obecně hovorové pojmenování pro nějaký děj nebo událost, které se zúčastní výhradně osoby mužského pohlaví. 
Konkrétně se může jednat o:

 Pánská jízda (kniha, 1968) – sbírka povídek a povídka Zdeny Salivarové vydaná v roce 1968
 Pánská jízda (kniha, 2014) – sbírka povídek z roku 2014
 Pánská jízda (film, 1983) – československý film
 Pánská jízda (film, 1984) – americký film
 Pánská jízda (film, 1997) – americký film
 Pánská jízda (film, 2004) – český film
 Pánská jízda (film, 2006) – americký film